

Eursinge, hameau de la commune de Midden-Drenthe, dans le Drenthe
 Eursinge, hameau de la commune de De Wolden, dans le Drenthe